Ходжахан () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в сёлах Ходжаган 1-й, 2-й и 3-й Ходжаганского сельского округа Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии было в общей сложности 98 дымов и проживало 468 азербайджанцев (в источнике — «татар») шиитского вероисповедания. Всё население являлось владельческими крестьянами.

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года, Ходжаган одноимённого сельского общества Кубатлинского уезда Азербайджанской ССР населяли 191 человек (54 хозяйства), преобладающая национальность — тюрки азербайджанские (азербайджанцы).

В результате Карабахской войны в 1993 году село перешло под контроль армянских вооруженных сил. 

9 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны село Ходжахан перешло под контроль Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

География и климат 
Село Ходжахан расположено на берегу Хакари.

Экономика 
Жители села занимались животноводством и посевом зерновых культур.

Литература 

 Акиф Мурадвердиев. Зангезур. Память о нашей истории. Баку: Хазар, 2007, с. 451-452.

Примечания